Ко́нкин — русская и, реже, еврейская фамилия; женская форма Конкина.

Известные носители 
 Конкин, Владимир Алексеевич (род. 1951) — советский и российский актёр театра и кино.
 Конкин, Григорий Ефимович (1911—1941) — Герой Советского Союза.
 Конкин, Михаил Парфентьевич (1915—1960) — Герой Советского Союза.
 Конкин, Сэмюэль Эдвард (1947—2004) — американский анархист-рыночник, основатель агоризма.
 Конкин, Фёдор Терентьевич (1898 — ?) — советский партийный и государственный деятель.
 Конкин, Юрий Александрович (род. 1931) — советский и российский экономист.

См. также 
 Кончин
 Коншин